Žunje est un toponyme qui peut désigner :
Žunje, un village de Serbie situé dans la municipalité de Brus, district de Rasina ;
Žunje, un village de Serbie situé dans la municipalité de Knić, district de Šumadija.